Sansa (hram), budistički planinski samostani u Koreji
 mbira, patuljasti pijano
 SANSA Airlines, zračna tvrtka iz Kostarike
 Sansa Stark, fiktivni lik iz serije knjiga „Pjesma leda i vatre” koja je adaptirana u seriju „Igra prijestolja”
 Sansa, Pyrénées-Orientales, općina u Francuskoj
 Kratica za South African National Space Agency („Južnoafrička nacionalna svemirska agencija”)
 Sansa (film), francuski film iz 2003.
 Sansa jabuka, hibrid japanske Akane i novozelandske Gala jabuke

Osobe
 Maya Sansa, talijanska glumica
 Honinbo Sansa, budistički svećenik